Каширование (от  — оклеивать бумагой, прятать, маскировать) — технологический процесс нанесения и закрепления на непрозрачный материал  плёнки путём клеевого соединения или при прессовке двух поверхностей (лайнера и основы). Лайнер имеет менее плотную структуру, основа — это более плотный материал. Каширование осуществляется на специальном кашировальном оборудовании путём приклеивания к основе предварительно подготовленную бумагу, картон, плёнку, фольгу, кожу, полимерные материалы или текстиля. В зависимости от количества лайнеров может быть односторонним или двухсторонним.

Область применения каширования 
Основные сферы применения каширования — полиграфическое производство. Также используется в производстве ДСП и изготовлении интерьера и экстерьера автомобилей.

В полиграфии каширование, благодаря высокому качеству полноцветной печати на бумаге и плотном картоне, используется для производства POS материалов, различных видов упаковки, детских книг и развивающих игр, в частности, пазлов, продукции представительского класса, изготовления календарей и т.д. Для увеличения привлекательности могут использоваться некоторые виды постпечатной обработки: ламинирование, тиснение, конгрев, УФ-лак.

При производстве ДСП, процесс каширования применяется для припрессовывания отверждённой бумажно-смоляной плёнки к древесно-стружечной плите.

В автомобильной промышленности каширование используют для производства и обработки дверных и приборных панелей, дверных ручек и подлокотников, консолей, отделений для хранения, обшивки стоек и багажника, водоотталкивающих и изолирующих элементов.

Литература 
 Ф. Романо — Современные технологии издательско-полиграфической отрасли. — Москва.: Принт-Медиа центр, 2006—448 с. — ISBN 5-98951-007-1

Отделочные процессы